Азанка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Азанка — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.

Реки 
 Азанка — река в Свердловской и Тюменской областях, приток Тавды.
 Азанка — река в Нижегородской области, Чуваши и Мордовии, приток Чеки.